

Rosa 2010-2011 

2010-2011